Nihal bezeichnet:

 den Stern Beta Leporis
 eine Figur aus den Büchern von Licia Troisi
 eine isolierte Sprache im westlich-zentralen Indien, siehe Nahali
 einen weiblichen oder männlichen Vornamen, siehe Nihal (Vorname)